Relativo all'Austria

Etimologia
 appartenente al gruppo etnico degli austriaci

Linguistica
 tedesco austriaco – variante della lingua tedesca